Le  ou  oppose les seize meilleures équipes japonaises de rugby à XV. Le championnat débute le  et se termine par une finale prévue le . Il se déroule en deux temps : une première phase dite régulière en match aller où toutes les équipes se rencontrent une fois et une phase finale. Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les 8 équipes non qualifiées disputent des matchs de classement. Les 4 moins bien classées disputent un match de barrage avec les 4 premiers du Top challenge.

Phase régulière

Poule A

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règles de classement : ?

Poule B

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règles de classement : ?

Phase finale

Phase finale

Finale

Phase de Classement

Matchs de Classement

Play-out 

Le club de l'échelon supérieur se maintient s'il gagne ou fait match nul contre l'équipe de l'échelon inférieur lors d'un match de barrage.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
   Site officiel de la Fédération japonaise de rugby à XV

Compétition de rugby à XV au Japon
Japon
Sport au Japon en 2015
Sport au Japon en 2016